Шахар Пеєр була чинною чемпіонкою, але цього разу не брала участі.

Олена Дементьєва виграла титул, у фіналі перемігши Араван Резаї. яка знялася за рахунку 7–6(7–5), 3–0.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Кваліфікувалися 
Section 1:  Ekaterina Afinogenova
Section 2:  Анна Татішвілі
Section 3:  Катерина Доголевич
Section 4:  Анастасія Севастова

Сіяні гравчині

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
Main and Qualifying Draws 

Istanbul Cup, одиночний розряд
2007